Ádám Hegyi (né le  à Dunaújváros) est un joueur professionnel de hockey sur glace hongrois.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Dunaújvárosi Acélbikák, il commence sa carrière en senior dans la Borsodi Liga en 2003.

Carrière internationale
Il représente l'Équipe de Hongrie de hockey sur glace au niveau international. En 2010, il est sélectionné par Ted Sator pour son premier championnat du monde en division I. Il est aligné avec le capitaine Viktor Szélig, également formé à Dunaújváros.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003 || Dunaújvárosi Acélbikák ||Interliga || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2003-2004 || Dunaújvárosi Acélbikák ||Borsodi Liga || 18|| 1|| 3|| 4|| 2|| || || || || 
|-
| 2003-2004 || Dunaújvárosi Acélbikák || Interliga || 15|| 0|| 0|| 0|| 6|| || || || || 
|-
| 2004-2005 || Dunaújvárosi Acélbikák || Borsodi Liga || 14|| 1|| 1|| 2|| 0|| || || || || 
|-
| 2004-2005 || Dunaújvárosi Acélbikák || Interliga || 17|| 0|| 2|| 2|| 10|| || || || || 
|-
| 2005-2006 || Dunaújvárosi Acélbikák || Borsodi Liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2005-2006 || Dunaújvárosi Acélbikák || Interliga || 17|| 0|| 1|| 1|| 33|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2007-2008 || Dunaújvárosi Acélbikák || Borsodi Liga || 17|| 1|| 2|| 3|| || || || || ||  
|-
|2008-2009 || Dunaújvárosi Acélbikák || OB I. Bajnokság || 33|| 6|| 9|| 15|| 50|| 19|| 3|| 6|| 9|| 20 
|-
|2009-2010 || Dunaújvárosi Acélbikák || OB I. Bajnokság || 25|| 2|| 18|| 20|| 12|| 22|| 1|| 14|| 15|| 34 
|-
|2010-2011 || Dunaújvárosi Acélbikák || MOL Liga || 32|| 5|| 16|| 21|| 42|| 10|| 1|| 7|| 8|| 8 
|-
|2010-2011 || Dunaújvárosi Acélbikák || OB I. Bajnokság || 15|| 3|| 10|| 13|| 16|| 9|| 2|| 2|| 4|| 22 
|-
|2011-2012 || Dunaújvárosi Acélbikák || MOL Liga || 23|| 6|| 9|| 15|| 18|| 7|| 1|| 3|| 4|| 6 
|-
| 2011-2012 ||Dunaújvárosi Acél Bikák || Nationalliga || 21|| 2|| 9|| 11|| 37|| 5|| 0|| 1|| 1|| 18
|-
|2011-2012 || Dunaújvárosi Acél Bikák ||OB I. Bajnokság || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0 
|-
|2012-2013 || Miskolci JJSE || MOL Liga || 46|| 4|| 24|| 28|| 54|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2013-2014 || Miskolci JJSE || MOL Liga || 48|| 2|| 18|| 20|| 34|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2014-2015 || Ferencváros TC || MOL Liga || 39|| 2|| 14|| 16|| 66|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Ujpesti TE || MOL Liga || 48|| 6|| 12|| 18|| 50|| 3|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
|2016-2017 || Ujpesti TE || MOL Liga || 40|| 4|| 13|| 17|| 46|| 10|| 2|| 1|| 3|| 18
|-
|2017-2018 || Ujpesti TE || Erste Liga || 22|| 3|| 2|| 5|| 34|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2018-2019 || Ferencváros TC || Erste Liga || 48|| 3|| 16|| 19|| 85|| 13|| 0|| 8|| 8|| 31
|-
|2019-2020 || Ferencváros TC || Erste Liga || 38|| 2|| 19|| 21|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || Ferencváros TC || Erste Liga || 36|| 3|| 16|| 19|| 12|| 11|| 1|| 4|| 5|| 
|-
|2021-2022 || Ferencváros TC || Erste Liga || 33|| 1|| 12|| 13|| 26|| 13|| 0|| 4|| 4|| 14

Au niveau international 

| 2002 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D2|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -2|| align="left"|
|-
| 2003 || align="left"| Championnat du monde junior D2|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0|| +5|| align="left"|
|-
| 2003 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D2|| 5|| 0|| 0|| 0|| 8|| +3|| align="left"|
|-
| 2004 || align="left"|Championnat du monde junior D1 || 5|| 0|| 0|| 0||  4|| -11|| align="left"|
|-
| 2004 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans D2|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2|| +8|| align="left"|
|-
| 2005 || align="left"|Championnat du monde junior D2 || 5|| 0|| 5|| 5||  8|| +10|| align="left"|
|-
| 2006 || align="left"|Championnat du monde junior D1 || 5|| 0|| 0|| 0||  16|| -2|| align="left"|
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| +1|| align="left"| Médaille d'argent de la division 1, groupe B
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 4|| 0|| 4|| 4|| 2|| +4|| align="left"| Médaille d'argent de la division 1, groupe A
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 0|| 0|| 8|| +1|| align="left"|  Médaille de bronze de la division 1, groupe A
|-
| 2012 || align="left"| Qualification Jeux olympiques || 3|| 0|| 2|| 2|| 2|| +4|| align="left"| Deuxième place du groupe G

Notes et références 

Naissance en juillet 1986
Naissance à Dunaújváros
Joueur international hongrois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace